Видение 2023 () — это ряд целей, поставленных турецким руководством во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, которых необходимо достичь к столетней годовщине образования Турецкой Республики в 2023 году.

Список целей

Экономика 
 Войти в десятку крупнейших экономик мира по объёму ВВП
 Увеличить экспорт до $ 500 млрд.
 Увеличить национальный доход на д.н. до $ 25 000
 Увеличить объём ВВП до $ 2 трлн.
 Снизить уровень безработицы до 5 %
 Сократить уровень неофициальной занятости до 15 %

Политика 
 Принять новую Конституцию

Туризм 
 Увеличить количество туристов, ежегодно прибывающих в Турцию, до 50 миллионов человек

Социальная сфера 
 Увеличить уровень занятости среди женщин до 38 %
 Построить 100 000 единиц социального жилья для бедных

Образование 
 Достичь 100%-го уровня грамотности среди населения моложе 50 лет
 Увеличить число университетов до более чем 200

Наука 
 Выйти на передовые позиции в мире по расходам на НИОКР
 Увеличить расходы на науку до 3 % ВВП

Военная сфера 
 Избавиться от зависимости от импорта иностранных вооружений

Успехи 
Как отмечает бывший министр финансов, а ныне вице-премьер-министр страны Мехмет Шимшек, за последние годы Турция добилась значительных успехов в экономике, в частности, ВВП на душу населения вырос с 2002 г. с 3492 $ до 10 807 $, а расходы на науку и внедрение разработок достигли 1 % ВВП. В период 2002—2016 гг. ВВП Турции увеличился с $ 238 млрд до $ 863 млрд, а доля в мировой экономике с 1,3 % до 1,66 %. Это дает основания полагать, что при сохранении такой тенденции, к 2023 г. Турция сможет достичь значительной части задач, поставленных в экономической сфере. Турция также достигла определённых успехов на пути развития собственного военного комплекса. В частности, в 2010 г. начались испытания беспилотного летательного аппарата «Anka». Кроме того, проходят испытания танка «Алтай» и вертолета «Арыкоптер».

Позитивно о возможности достижения вышеперечисленных целей отзываются и некоторые российские эксперты. Политолог и эксперт по Турции И. И. Стародубцев относит к сильным сторонам Турции высокие темпы роста экономики, стабильную финансовую систему, гибкий внешнеполитический курс, экспортоориентированный характер экономики, диверсификацию производства, развитую промышленность, растущую инвестиционную привлекательность страны.

Критика 
Несмотря на показательные успехи турецкой экономики за последнее десятилетие, существуют серьёзные сомнения относительно возможности достижения вышеперечисленных задач, особенно в экономической сфере. В частности, кажется нереалистичной цель достижения объёмов экспорта в 500 млрд $ к 2023 г., с учётом того, что по состоянию на 2016 г. общий объём турецкого экспорта составил лишь 150 млрд $. Кроме того, безработица, чей уровень к 100-летию республики должен быть снижен до 5 %, остается высокой и к ноябрю 2016 г. достигла 12,1 %. Среди молодёжи этот показатель ещё выше — 21,4 %. В связи с этим ряд турецких журналистов высказывает сомнения в том, что для достижения целей в рамках Видения-2023 предпринимаются конкретные шаги.

Российские эксперты также отмечают, что существует и ряд других негативных факторов, способных препятствовать достижению целей в рамках Видения 2023. Политолог В. А. Аватков, в частности, отмечает, что на реализацию стратегии могут негативно повлиять некоторые внутренние (различие в интересах региональных элит), а также внешние (замедление мировых темпов экономического роста, конфликты на Ближнем Востоке) факторы. Сотрудник Института Востоковедения РАН И. И. Стародубцев относит к слабостям Турции раскол между светским и происламски настроенными частями общества, неравномерность развития регионов, обострение террористической деятельности в восточных провинциях страны, бюрократию, высокую инфляцию, а также растущий дефицит внешней торговли. Кроме того, И. И. Стародубцев отмечает ряд угроз, стоящих перед страной в настоящее время: эскалация напряженности в ближневосточном регионе, провал политики «ноль проблем с соседями», обострение курдского вопроса, нестабильная ситуация в мировой экономике. Все эти факторы могут помешать успешному развитию страны и привести к провалу стратегии по достижению целей в рамках Видения 2023.

Новая Конституция 

Одной из целей программы является принятие новой Конституции. Ныне действующий Основной закон действует в Турции с 1982 г. В него неоднократно вносились поправки (2001, 2004, 2007, 2010 гг.). В своей политической программе Партия справедливости и развития (ПСР) заявляет, что Турции нужна сильная власть, способная обеспечить справедливость, стабильность и безопасность в стране, а также, что необходимо принять новую демократическую гражданскую Конституцию, обеспечивающую свободы граждан. Тем не менее, учитывая сложную внутриполитическую обстановку, было принято решение о проведении референдума о поправках в уже действующий Основной закон, который прошёл в апреле 2017 г. Поправки, предполагающие увеличение полномочий президента, упразднение поста премьер-министра, увеличение количества членов парламента, а также ряд других изменений, были одобрены большинством голосов (51,41 %) и вступили в силу с 2019 г. Таким образом, вопрос о принятии новой Конституции откладывается на неопределённое время.

См. также 
 Видение Саудовской Аравии 2030

Примечания

Ссылки 
 AK Parti. 2023 Siaysi Vizyon 
 Аватков В. А. Турецкое «Видение 2023»: от слов к делу?  // Портал МГИМО.
 Стародубцев И. И. Трансформирующаяся Турция. М., 2011, 256 стр.

Политика Турции
Реджеп Тайип Эрдоган
2023 год в политике
2023 год в Турции